Биркин (Биркина) — фамилия. Известные носители:

 Биркин, Джейн (род. 1946) — англо-французская актриса кино и театра, певица.
 Биркин, Иван Иванович — русский военный и государственный деятель начала XVII века.
 Биркин, Кондратий (1832—1888) — псевдоним российского актёра, театроведа и писателя П. П. Каратыгина, сына С. В. Биркиной.
 Биркин, Чарльз (1907—1985) — английский писатель в жанре хоррора.
 Биркин, Эндрю (род. 1945) — английский киносценарист, режиссёр, актёр.
 Биркина, Софья Васильевна (по мужу Каратыгина; 1811—1861) — российская оперная певица (сопрано).

Другое
 «Биркин» — модель дамской сумки торговой марки Hermès.